MK é o código ISO 3166-1 alpha-2 da Macedônia do Norte, e portanto também o Domínio de topo da Macedônia do Norte.
mk é o código ISO 639 para a língua macedônica.

MK também pode se referir a:
Umkhonto we Sizwe
Mortal Kombat
Mikrotik

Desambiguações de siglas